Marchasita (auch Marcasita, Marchasites und Marchasites) stand für:

 Markasit (als kristallisierter Schwefelkies)
 Pyrit (Schwefelkies)